Геця́вичюс () — литовская фамилия. Её женские варианты Гецявичене (; замужняя женщина) и Гецявичюте (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Мартинас Гецявичюс (; род. 1988) — литовский баскетболист.
 Юозас Гецявичюс (; род. 1930) — литовский живописец, график, керамист.
 Юозас Гецявичюс (; род. 1939) — литовский инженер-механик.